Adolf Fryderyk (1710–1771), król Szwecji
 Adolf Fryderyk I (1588–1658), książę Meklemburgii
 Adolf Fryderyk II (1658–1708), książę Meklemburgii-Strelitz
 Adolf Fryderyk III (1686–1752), książę Meklemburgii-Strelitz
 Adolf Fryderyk IV (1738–1794), książę Meklemburgii-Strelitz
 Adolf Fryderyk V (1848–1914), wielki książę Meklemburgii-Strelitz
 Adolf Fryderyk VI (1882–1918), wielki książę Meklemburgii-Strelitz